Sopot Festival 1991 – 28. edycja festiwalu muzycznego odbywającego się w sopockiej Operze Leśnej. Festiwal odbył się 23-24 sierpnia  1991 roku, w Operze Leśnej. Konkurs prowadzili Alicja Resich-Modlińska, Grażyna Torbicka i Paul King. Wygrał New Monn z utworem "Ice".

Eliminacje polskie

Finał (dzień międzynarodowy) 

Konkursy Sopot Festival
1991 w Polsce